Okręty US Navy o nazwie USS  "Sigourney", pochodzącej od Jamesa Butlera Sigourneya:
Pierwszy "Sigourney" (DD-81) był niszczycielem typu Wickes, który wszedł do służby w 1918. Został przekazany Royal Navy, gdzie służył jako HMS "Newport".
Drugi "Sigourney" (DD-643) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1943 - 60.
Sigourney